Alberto VII de Austria (Wiener Neustadt, -Bruselas, ) fue archiduque de Austria, soberano de los Países Bajos y conde de Borgoña entre 1598 y 1621 junto con su esposa Isabel Clara Eugenia de Austria.

Biografía 
Era hijo del emperador Maximiliano II de Habsburgo —a su vez hijo del emperador Fernando I de Habsburgo— y de María de Austria —hija de Carlos I de España—. 

Fue canciller mayor de Castilla. Fue nombrado virrey de Portugal e inquisidor general de Portugal (desde el año de 1583 hasta el año de 1594). Cardenal con el título de Santa Cruz de Jerusalén, fue designado arzobispo de Toledo tras la muerte de Gaspar de Quiroga en 1594. 

En 1596 fue nombrado gobernador general de los Países Bajos. En 1598 renunció al arzobispado y a los hábitos y al año contrajo matrimonio (18 de abril de 1599) con su prima hermana Isabel Clara Eugenia, hija de su tío el rey Felipe II de España, este traspasó la soberanía de los Países Bajos al matrimonio con la cláusula de que si a la muerte de uno de los cónyuges, éstos no tuviesen descendencia, el territorio volvería a la Corona Española, como finalmente sucedió.

En el año de 1609 firmó la Tregua de los Doce Años con Mauricio de Nassau. Al fallecer en el año de 1621 sin descendencia, los Países Bajos revirtieron a la Corona Española, quedando su mujer, Isabel Clara Eugenia, como gobernadora en nombre de su sobrino, el rey Felipe IV de España.

Hijos 
Con Isabel Clara Eugenia tuvo tres hijos (Felipe, Alberto y Ana Mauricia) que murieron en la infancia.

Genealogía

Sucesión

Notas y referencias

Enlaces externos 
 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII

Virreyes de Portugal

Gobernadores de los Países Bajos Españoles

Generales de España del siglo XVI
Generales de España del siglo XVII

Arzobispos de Toledo
Cardenales de España del siglo XVI
Cardenales creados por Gregorio XIII
Obispos de España del siglo XVII
Duques de la Baja Lotaringia

Duques de Güeldres

Condes de Henao
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Distinguidos con el Estoque y Capelo benditos
Nacidos en Wiener Neustadt
Fallecidos en Bruselas